Envoi (album) - muziekalbum van de Amerikaanse jazztrompettist Bill Dixon
 Envoi (dichtkunst) - letterlijk 'opdracht', de Franse benaming voor de slotaanhef van een rederijkersgedicht 
 Envoi (single) - single van de Belgische band Absynthe Minded